John Neville (3e baron Neville) (~1337-1388), Engels edelman
 John Neville (baron Neville) (~1410-1461), Engels edelman
 John Neville (1e markies Montagu) (~1431-1471), Engels edelman
 John Neville (acteur) (1925-2011), Brits acteur
 John Neville (gitarist), Ierse folkgitarist (North Gregg)